Alexander Berzin, (1944-), un écrivain et un chercheur américain ;
 Evgueni Berzin, (1970-), un coureur cycliste soviétique et russe ;
 Ian Andreïevitch Berzin (1890-1938), un homme politique, syndicaliste et industriel soviétique ;
 Ian Antonovitch Berzin (1881-1938), un homme politique et diplomate soviétique ;
 Ian K. Berzin (1889-1938) un agitateur, homme de main, espion soviétique, et directeur du GRU.  

Homonymie de patronyme